Верда́на () — гуманистический гротеск, созданный в 1996 году Мэтью Картером () для компании Microsoft, оптимизированный для отображения на экранах низкого разрешения. Шрифт включает в себя хинтинги, разработанные  в компании Monotype. О необходимости создания подобного шрифта сообщила  в рамках созданной Стивом Балмером группы по типографии в Microsoft.

С 1996 года он входит во все версии Microsoft Windows, Microsoft Office и Internet Explorer для Windows и Mac OS. Шрифт входит в бесплатный пакет Corefonts (), который можно использовать и в других системах. Название шрифта происходит от  (зелёный, неопытный) и имени Ана (старшая дочь автора).

Особенности 
Шрифт был разработан для отображения на компьютерных дисплеях низкого разрешения и в малых кеглях, поэтому был выбран шрифт без засечек. У шрифта крупное очко, широкие пропорции и уменьшенный межбуквенный интервал. Овалы — крупные, чтобы линии не сливались на экране. Кроме того, приняты дополнительные меры для того, чтобы сходные по начертанию буквы имели легко различимый рисунок. Полужирное начертание имеет большую насыщенность, чтобы линия, в обычном начертании имеющая толщину в 1 пиксель, в полужирном увеличивалась до двух. Другие особенности шрифта:
 точки в таких буквах, как «» — квадратной формы;
 односторонняя засечка в букве «»;
 двухэтажная «» (в отличие от круглой, применявшейся во многих экранных шрифтах);
 хвост заглавной буквы «» выходит из середины нижней дуги овала;
 заглавная «» с засечками;
 цифра «» с хорошо различимой петлёй и засечками внизу, чтобы хорошо отличалась от букв «» и «» — приём, подсмотренный в шрифтах News Gothic и Franklin Gothic.

Шрифт Вердана в версии «», в отличие от большинства других, предполагал такой порядок записи комбинируемых символов: <диакритический знак><буква>. Таким образом, тексты, оформленные согласно стандарту Юникода (<буква><диакритический знак>), отображались в шрифте Verdana неправильно. Проблема была устранена в Windows Vista с выпуском шрифта версии 5.01.

См. также 
 Джорджия (шрифт)

Примечания

Ссылки 
 Channel Verdana 

Гарнитуры Microsoft